Леон Болір (Leon Bolier, нар. 1980) —  нідерландський діджей і музичний продюсер. Уперше з'явився на міжнародній арені 2003 року, широку популярність здобув у 2008 з випуском пісні «Ocean Drive Boulevard». Посів № 95 у списку 100 найкрщих діджеїв світу за версією журналу DJMag за 2008 рік і № 68 — у 2010 році. Його композиції грали діджеї Tiësto та Armin van Buuren його треки з'являлися на таких трансових компіляціях, як In Search of Sunrise 4: Latin America і A State of Trance 2006.

Виступав в Україні, зокрема в Києві в рамках шоу A State Of Trance-550 (2012) та у Львові на фестивалі танцювальної музики Ultrasonic

Зокрема, після виступу в Україні Леон презентував нову свою роботу, яку він назвав в честь столиці України.

Дискографія

Альбоми 

 2008: Pictures
 2010: Phantasma

DJ мікси 
 2008: Trance Mission Disc 1
 2009: Streamlined 2009 — Buenos Aires
 2011: Streamlined 2011 — Tunis
 2012: ''The Retrospective 2006–2011 (not released)

Сингли/EPs 
 2012: «Trumpets» (with Alex Kenji)
 2012: «Silver» (with Talla 2XLC)
 2012: «Beach Chords» (with Marcus Schossow)
 2012: «Us»
 2012: «Prelude & Kiev»
 2012: «Me»
 2012: «You»
 2011: «The Peacemaker»
 2011: «The Lovemaker»
 2011: «Vengeance Vengeance»
 2011: «Absolut» (with Joop)
 2011: «Ost Kaas» (with Marcus Schossow)
 2011: «Cape Town»
 2010: «Elysian Fields»
 2010: «Saturn» (with W&W)
 2010: «By Your Side (I Will Be There)» (feat. Fisher)
 2010: «That Morning»
 2010: «Dark Star» (with Sied van Riel)
 2010: «2099» (with Marcus Schossow)
 2010: «Shimamoto»
 2009: «NSFW»
 2009: «Medellin»
 2009: «Lunar Diamond»
 2009: «Seraphic»
 2009: «Last Light Tonight» (with Menno De Jong)
 2009: «This» (feat. Floria Ambra)
 2009: «Wet Dream» (with Galen Behr)
 2009: «Thug & Sofa Cure»

 2008: «YE»
 2008: «XD»
 2008: «The Night Is Young»
 2008: «One / Two»
 2008: «Ocean Drive Boulevard»
 2008: «Malibeer / With The Flame In The Pipe»
 2008: «I Finally Found» (feat. Simon Binkenborn)
 2008: «Hold On»
 2008: «Deep Red»
 2007: «Summernight Confessions»
 2006: «No Need To Come Back» (feat. Elsa Hill)

Ремікси 
 2011: Raphinha Bartel — Double Evidence (Leon Bolier Remix)
 2009: Aly & Fila — «Khepera» (Leon Bolier Remix)
 2009: Cliff Coenraad — «Gone South» (Leon Bolier Remix)
 2009: Push — Global Age (Leon Bolier Remix)
 2009: Arnej — «Dust In The Wind» (Leon Bolier Remix)
 2009: W&W — «The Plan» (Leon Bolier Remix)
 2009: Breakfast — Air Guitar (Leon Bolier Remix)
 2008: Karl G feat. Vicky Fee — Repeat Again (Leon Bolier Remix)
 2008: Airbase — «The Road Not Taken» (Leon Bolier Remix)
 2008: Leon Bolier vs. Kamaya Painters — Endless Ocean Wave (Leon Bolier Mash-Up)
 2008: Embrace — «Embrace» (Leon Bolier Remix)
 2008: Seth Hutton feat. Judie Tzuke — Don't Look Behind You (Leon Bolier Remix)
 2008: Jamaster A — Cicada (Leon Bolier Remix)
 2007: Carlos — Alanda (Leon Bolier Remix)
 2007: Joop — The Future (Leon Bolier Remix)
 2007: Kenneth Thomas — Soleil Noir (Leon Bolier Remix)
 2007: Joop — Prominent (Leon Bolier Remix)
 2007: Dave202 — Torrent (Leon Bolier Remix)
 2007: Evil Robot — Just Go! (Leon Bolier Remix)
 2007: Activa — Genetic (Leon Bolier vs Joop Remix)
 2007: Stephen J. Kroos — Formalistick (Leon Bolier Remix)
 2007: Sied van Riel — Sigh (Leon Bolier Remix)
 2007: Splitscreen — Boomblasta (Leon Bolier Vs. Joop Remix)
 2006: Carlos — The Silmarillia 2007 (Leon Bolier Remix)
 2006: Gott & Gordon — Midnight (Leon Bolier Remix)
 2006: JPL — Ilmola (Leon Bolier Remix)
 2006: Mike Shiver — Feelings (Leon Bolier Remix)
 2006: Xtranova — The Way We Were (Leon Bolier Remix)
 2005: Niklas Harding & Redshift — Pagoda (Leon Bolier Remix)
 2004: Can & Schossow — Blabarsmonstret (Leon Bolier Remix)

Примітки

Посилання 
 
 
 
 
 
 TranceSound interview, April 2010
 TranceSound interview, September 2009

Ді-джеї
Трансові музиканти
Нідерландські музиканти